Distributed Data Protocol или DDP (протокол распределенных данных) - протокол клиент-серверного взаимодействия, созданный для использования инфраструктурой JavaScript веб-платформы Meteor и использующий в качестве обмена сообщениями шаблон издатель-подписчик.

Спецификация DDP находится в открытом доступе на GitHub

Основные механизмы протокола

Установка соединения 

 Клиент отправляет сообщение connect.
 Если сервер поддерживает версию протокола, переданную в сообщении connect, клиенту отправляется сообщение connected.
 Иначе, сервер отправляет сообщение failed с указанием поддерживаемой версией протокола DDP.

Ping-Pong 
В любое время после установки соединения одна из сторон может отправить сообщение ping . Получив сообщение, вторая сторона должна ответить  pong .

Работа с данными 

 Клиентское приложение отправляет на сервер сообщение sub , содержащее интересующую его информацию.
 В любое время (чаще всего ответом на sub ) сервер может отправить клиенту данные с одним из трех типов:
 added означает, что данные были добавлены.
 changed показывает, что некоторые поля были изменены, или удалены.
 removed - данные были удалены

Удаленные вызовы процедур 

 Клиент отправляет на сервер сообщение method с названием процедуры и параметрами
 Сервер в ответ посылает сообщение result, содержащее результат выполнения процедуры или описание ошибки.
 Вызов процедуры может влиять на данные, на которые подписаны клиенты. В таком случае, после отправки клиентам результатов выполнения процедуры, сервер должен отправить клиентам сообщение updated с указанием id измененных данных.

Поддерживаемые методы передачи данных 
Стандартным способом передачи данных через DDP является передача EJSON через веб-сокеты. Вторым вариантом является использование Long Poll.

В случае, если браузер не поддерживает веб-сокеты, передача данных будет осуществляться с использованием Long Poll.

Примечания 

Интернет-протоколы